Starków ist der Name folgender Orte in Polen:

 Starków (Kłodzko), in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Starków (Krotoszyn), in der Woiwodschaft Großpolen
 Starków (Rzepin), in der Woiwodschaft Lebus
 Starków (Stettin), in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Stárkov, Stadt in Tschechien
 Starkow